DeLoach ist der Familienname von:

 Darryl James DeLoach (* 1947 † 2002), Leadsänger der Gruppe Iron Butterfly
 Janay DeLoach (* 1985), US-amerikanische Weitspringerin
 Joe DeLoach (* 1967), ehemaliger US-amerikanischer Leichtathlet
 Nikki DeLoach (Ashlee Nicole DeLoach) (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin